

Ізола-д'Асті — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті.
 Ізола-Вічентіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца
 Ізола-дель-Гран-Сассо-д'Італія — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Терамо.

Ізола (Словенія) — поселення в общині Ізола, Регіон Обално-крашка, Словенія.
 Ізола (община) — одна з общин в західній Словенії з виходом до Адріатичного моря.

Ізола (Міссісіпі) — місто в США, в окрузі Гамфріс штату Міссісіпі.

Ізола (Приморські Альпи) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

Див. також 
 Ізола (футбольний клуб) — колишній словенський футбольний клуб.